Монако дебютировало на конкурсе «Евровидение» в 1959 году, когда страну представил Жак Пиллс с песней «Мой друг Пьеро», финишировав последним с 1 баллом, заняв 11 место. Всего Монако участвовало в конкурсе 24 раза. Лучшим результатом страны является первое место — победу в 1971 году принесла певица Северин, исполнив песню на французском языке «Un banc, un arbre, une rue» («Скамейка, дерево, улица»), набрав 128 баллов, в том числе 6 наивысших оценок — от Германии, Норвегии, Бельгии, Швейцарии, Швеции и Югославии. На конкурсе 1962 года Монако оказалось на второй позиции, и трижды занимало третье место — в 1960, 1964 и 1976 годах.

За 21 год участия в финале Монако получило 738 баллов, а в полуфинале — 46 баллов.

Участники

Как принимающая страна 
Монако побеждала в конкурсе один раз в 1971; её представляла певица Северин с песней «Un banc, un arbre, une rue». Монако отказалась проводить конкурс у себя, так как в стране не нашлось подходящего концертного зала, — таким образом, дав Великобритании возможность снова принять его.

Голосование Монако в финале конкурса

Голосование Монако в полуфинале конкурса

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения